Excuse My Dust (1920), een film van Sam Wood
Excuse My Dust (1951), een film van Roy Rowland